Уи́льям Стю́арт Монтго́мери Уи́лсон (), более известный как Бад Уилсон (Bud Wilson,  —  г.) — канадский фигурист, выступавший в одиночном катании, лидер канадского фигурного катания 1920—1930 годов, бронзовый призёр Олимпийских игр 1932 года. На следующих Олимпийских играх остановился в шаге от пьедестала. Он одерживал победу на девяти национальных чемпионатах по фигурному катанию подряд, с 1929 по 1939 год. В 1932 году Уилсон завоевал серебряную медаль на чемпионате мира — первую среди канадских фигуристов.

Он также выступал в парном катании со своей сестрой Констанс Уилсон-Сэмюэл. Вместе они несколько раз становились чемпионами Канады, а на Олимпийских играх 1932 года были пятыми.

Уилсон жил в США. После окончания любительской карьеры он начал тренировать. Умер в 1964 году в Линкольне.

Достижения 

(в одиночном катании)

(в паре с Констанс Уилсон-Сэмюэл)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1932 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1932 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1936 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Профиль спортсмена   на Sports-Reference.com.

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1932 года
Родившиеся в Оттаве